Chazeaux peut faire référence à :

Patronymes 
 Alexandre Chazeaux (1908-2001), homme politique français.
 Olivier de Chazeaux (1961-), avocat et homme politique français.

Toponymes 
 Chazeaux, commune française, située dans le département de l'Ardèche.